Bojka ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksej Bojka (* 1987 oder 1988), belarussischer Pokerspieler
 Tazzjana Bojka (* 1955), weißrussische Hochspringerin und Verfassungsrichterin